El Torneig de Birmingham 2011, oficialment conegut com a AEGON Classic 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als International tournaments de la WTA. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de juny de 2011 al Edgbaston Priory Club a Birmingham, Anglaterra.

La final individual es va suspendre a causa de la pluja i finalment es va disputar l'endemà, dilluns 13.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011